Frédérik Gauthier (né le  à Laval, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie  
En 2012, il débute avec l'Océanic de Rimouski dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Maple Leafs de Toronto.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 62|| 22|| 38|| 60|| 26|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2013-2014|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 54|| 18|| 34|| 52|| 27|| 11|| 3|| 6|| 9|| 6
|-
| 2014-2015|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 37|| 16|| 16|| 32|| 21|| 20|| 2|| 14|| 16|| 4
|-
| 2015|| Océanic de Rimouski|| Coupe Memorial|| -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH || 56 || 6 || 12 || 18 || 10 || 9 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH || 46 || 4 || 9 || 13 || 14 || 6 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2016-2017 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 21 || 2 || 1 || 3 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH ||57 ||7 ||11 ||18 ||10 ||20 ||2 ||6 ||8 ||4
|-
| 2017-2018 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||9 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 70 || 3 || 11 || 14 || 12 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 61 ||7 || 5 ||12 ||10 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Roadrunners de Tucson || LAH || 18 || 2 || 5 || 7 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Devils du New Jersey  || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Comets d'Utica || LAH || 51 || 8 || 24 || 32 || 15 || - || - || - || - || -
|-

| 178 || 13 || 18 || 31 || 47 || 8 || 0 || 0 || 0 || 2

Au niveau international 

|-
| 2013 || align=left| Canada U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 7 || 1 || 3 || 4 || 2 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2014 ||align=left| Canada U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"|
|-
| 2015 ||align=left| Canada U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || align="left"| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey junior majeur du Québec 
2014-2015 : remporte le trophée Guy-Carbonneau (meilleur attaquant défensif)

Ligue américaine de hockey 
2017-2018 : vainqueur de la Coupe Calder avec les Marlies de Toronto

Références 

Naissance en avril 1995
Naissance à Laval (Québec)
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Comets d'Utica